Левая оппозиция — многозначный термин, имеющий несколько значений:
 Левая оппозиция в РКП(б) и ВКП(б)
 Левые коммунисты — внутрипартийная оппозиция внутри РКП(б), образовавшаяся в январе 1918.
 Левая оппозиция КПГ
 Левая оппозиция Отто Бауэра
 Левая оппозиция (организация, Украина) — украинская социалистическая организация, созданная в 2011 году на основе антисталинистского (преимущественно троцкистского) крыла Организации марксистов. Состоит в оргкомитете новой левой партии «Социальное движение» (Соціальний рух).
 Левая оппозиция (движение, Украина) — объединение ряда украинских партий и организаций, созданное в 2015 году.